Kosović (Dobrota), pomorska obitelj iz Dobrote, s ogrankom u Perastu
Kosović (Pelješac), pomorska obitelj s Pelješca